Луи́ш Фили́пе Монтене́гру Кардо́зу де Мора́йш Эште́веш (, род. 16 февраля 1973), более известен как Луиш Монтенегру — португальский политик, адвокат, лидер парламентской фракции Социал-демократической партии (СДП) в 2011—2017 гг. С 2022 года — лидер СДП.

Биография 
В 1999 году окончил факультет права в Католическом университете Порту. Депутат парламента с 2002 года. Был избран по партийному списку СДП от округа Авейру. В 2005 году участвовал в выборах мэра Эшпинью, но проиграл. С 2010 года вице-председатель, а с 2011 — председатель парламентской фракции СДП. После неудачи СДП на парламентских выборах 6 октября 2019 года несколько членов партии предложили кандидатуру Монтенегру на пост лидера партии вместо Руя Риу. 9 октября 2019 года Луиш Монтенегру подтвердил, что будет участвовать в выборах.

После неудачи СДП на выборах 2022 Руй Риу подал в отставку. Луиш Монтенегру избран новым лидером СДП. Его идеология рассматривается как более правая, нежели у предшественника, оппозиция социалистическому правительству — как более жёсткая.

Примечания 

Политики Португалии
Адвокаты Португалии
Члены Социал-демократической партии (Португалия)
Лидеры партий Португалии